

Persone
 Dadie Rylands (1902-1999) – direttore teatrale britannico
 Gavin Rylands de Beer (1899-1972) – zoologo e antiquario inglese
 Patrick Rylands (1943) – designer inglese

Altro
 John Rylands Library (–) – biblioteca di Manchester
 John Rylands University Library – biblioteca dell'University of Manchester
 Papiro Rylands 458 – manoscritto greco